John Isner e Jack Sock erano i detentori del titolo, ma si sono ritirato al loro incontro di primo turno.

Henri Kontinen e John Peers hanno vinto il titolo sconfiggendo in finale Łukasz Kubot e Marcelo Melo con il punteggio di 6–4, 6–2.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Henri Kontinen /  John Peers (campioni)
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (finalisti)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (semifinali)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (semifinali)

 Ivan Dodig /  Marcel Granollers (quarti di finale)
 Raven Klaasen /  Rajeev Ram (quarti di finale)
 Oliver Marach /  Mate Pavić (quarti di finale)
 Ryan Harrison /  Michael Venus (secondo turno)

Wildcard 

  Gong Maoxin /  Zhang Ze (primo turno)

 Wu Di /  Wu Yibing (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Shanghai Masters 2017